Платер-де-Броель — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Платер-де-Броель, Адам Степанович (1836—1909) — российский общественный деятель, граф, обер-гофмейстер, виленский губернский предводитель дворянства.
 Платер-де-Броель, Людовик Константинович (1775—1846) — российский писатель и государственный деятель.